Юферов — слов'янське прізвище. Відомі носії:
 Юферов Андрій Петрович (1907—1938) — вчитель, викладач.
 Юферов Михайло Олександрович (1907—1991) — радянський український художник театру і кіно. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1960).

Прізвища